Хвощ камышо́вый () — вид многолетних травянистых растений рода Хвощ семейства .

Ботаническое описание 

Побеги до 25 см высотой и толщиной до 1 мм, жёсткие, зимующие, не редко частично погружены в почву. Корневище тонкое, ветвистое. Стебли простые, или у основания разветвлённые, изогнутые, часто стелющиеся, растут пучками. Стебли без центральной полости, но с тремя периферическими. Листовые зубцы яйцевидные, шиловидно заострённые, по краю с узкой светлой каймой.

Колосок один, верхушечный, острый, 3—4 мм длиной.

Распространение и экология 
Произрастает в лесах с моховым покровом на осветлённых сырых местах.

Распространён на территориях российского Дальнего Востока, Европейской части СНГ, Западной и Восточной Сибири, Скандинавии, в Северной Америке.

Описан из Канады.

Внесён в Красную книгу Московской области и Красную книгу Ленинградской области.

Значение и применение 
Надземная часть, где обнаружены флавоноиды, в Сибири применяется как тонизирующее и диуретическое средство.

Кормовое значение 
Очень хорошо поедается , крупным рогатым скотом, лошадьми осенью, зимой и ранней весной. Летом поедается плохо. Зимой сохраняет зелёными нижние части стеблей и поэтому высоко ценится как питательный корм для оленей и лошадей. Выпас истощенных лошадей и оленей на пастбищах богатых хвощом камышовым через 1—2 недели восстанавливает силы и через некоторое время животные начинают «жиреть». Поедается куропатками и гусями.

Один из основных весенне—летний кормов .

Растение богато золой, содержит меньше клетчатки, чем другие хвощи. По содержанию белка занимает промежуточное положение между отмирающими на зиму и остальными зимующими (вечно-зелёными) хвощами. Способность за короткий срок восстанавливать силы и упитанность истощенных оленей и лошадей, вероятно обусловлена высокой усвояемостью и преобладанию углеводов в химическом составе. Сезонность поедания объясняется инверсией углеводов под влиянием осенних, а затем зимних заморозков.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Хвощевидные
Флора Евразии
Флора Северной Америки
Кормовые растения северного оленя
Кормовые растения
Кормовые растения европейского лося